Poemat
 Siódme niebo − poemat Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 

 Serial
 Siódme niebo (7th Heaven) − amerykański serial telewizyjny stacji CBS, emitowany w latach 1996 − 2007

 Filmy
 Siódme niebo (Le septième ciel) − francusko-włoski film obyczajowy z 1958 roku, w reżyserii Raymonda Bernarda
 Siódme niebo (Seventh Heaven) − amerykański melodramat z 1937 roku, w reżyserii Henry’ego Kinga
 Siódme niebo (7th Heaven) − amerykański melodramat wojenny z 1927 roku, w reżyserii Franka Borzage’a

Zobacz też 
 saptaloka